Straathof ist der Familienname folgender Personen:

Adrianus Straathof (* 1955), niederländischer Schweinemastunternehmer
Jeroen Straathof (* 1972), niederländischer Bahnradsportler